Martínez López puede hacer referencia a:

Cándida Martínez López, historiadora y política española.
Enrique Martínez López, hispanista y cervantista español que trabajó en Brasil y Estados Unidos.
Fernando Martínez López, político español.
Florencio Martínez López, político español.	 
Gema Martínez López, política mexicana.
Lester Martínez López, general estadounidense. 
Margarita Martínez López, política mexicana.
Ramón Martínez-López, filólogo, intelectual y político nacionalista gallego.
Pedro Martínez López, filólogo español.